Springville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Springville Township (Michigan)
 Springville Township (Pennsylvania)